Albertus François Stroink (1828-1900), burgemeester van Gramsbergen (1859-1864) en burgemeester van Steenwijkerwold (1864-1900), vader van George Willem Stroink (1871-1941), die kinderloos bleef, en van Meinardus Albertus Hendrikus Martinus Stroink (1865-1930), burgemeester van Oldemarkt (1898-1906) en burgemeester van Lonneker (1906-1930);
 Albertus François Stroink (1876-1956), een andere zoon, dijkgraaf, wethouder Stad Vollenhove